Энтони Джером Уэбб (; род. 13 июля 1963 года в Далласе, штат Техас) — также известный как Спад Уэбб, американский профессиональный баскетболист. В настоящее время работает президентом по баскетбольным операциям клуба Лиги развития НБА «Техас Лэджендс».

Уэбб — победитель конкурса по броскам сверху в рамках звёздного уик-энда 1986 года. При этом рост Спада составлял всего лишь 170 см. Его успехи открыли путь в НБА ряду низкорослых (по меркам баскетбола) игроков.

Карьера 
Уэбб родился в нищете и никогда не был высок, но он использовал свою скорость и прыгучесть, чтобы переиграть других детей. Он учился в Университете штата Северная Каролина, где он в среднем набирал 10,4 очка и 5,7 передачи за игру. Участвовал во многих слэм-данк конкурсах.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки БК «Скалигера Верона»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Айдахо Стэмпид»